E105 kan avse:

 E105 – en europaväg som går mellan Hesseng (Kirkenes) i Finnmark i Norge, och Jalta i sydöstra Ukraina
 E105 – en azofärg betecknad med E-nummer 105, se syragult